Med koncentration menes oftest stofmængdekoncentration (stofmængde per volumen), men udtrykket kan også henvise til

Fysik/kemi 
 massekoncentration (masse per volumen)
 massebrøk (masse per masse)
 volumenbrøk (volumen per volumen)

Adfærd 
 opmærksomhed